

Городецьке сільське поселення — сільське поселення, Кічменгсько-Городецький район, Вологодська область
 Городецьке сільське поселення — сільське поселення, Трубчевський район, Брянська область